Calenberger Straße steht für die folgenden Straße in Niedersachsen:

in der Region Hannover:
 Calenberger Straße (Garbsen) in Altgarbsen
 Calenberger Straße (Hannover) in der Calenberger Neustadt
 Calenberger Straße (Lohnde) in Lohnde
 Calenberger Straße (Pattensen) in Pattensen
 Calenberger Straße (Seelze) in Seelze-Süd
 Calenberger Straße (Springe) in Springe am Deister

im Landkreis Hildesheim:
 Calenberger Straße (Elze) in Elze
 Calenberger Straße (Nordstemmen) in Nordstemmen